Rosenkrans kan avse

 Rosenkrans (radband) – ett radband för rosenkransbönen
 Rosenkransen – en meditativ serie böner som främst brukas inom Katolska kyrkan

Se även
 Radband
 Rosencrantz eller Rosenkrantz – en dansk-svensk adelsätt